Гребинка — вариант украинской фамилии Гребёнка. См. .
 Гребёнка, Евгений Павлович (1812—1848) — украинский и русский писатель, поэт.
 Гребенка, Игорь Вадимович (в монашестве Иосиф; 1932—2020) — епископ неканонической РПЦЗ (Агафангела Пашковского) на покое, клирик Свято-Вознесенского прихода в Вашингтоне.

См. также 
 Гребёнка () — город на Украине